K78, K-78 ou K.78 peut faire référence à :
 Keystone K-78 Patrician, un avion de ligne américain ;
 « Per pietà bell'idol mio », un air pour soprano et orchestre (K.78) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 78, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres